Большекочинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Кочёвского района Пермского края России. 

Административный центр — село Большая Коча.

История 
Образовано в 2005 году. Упразднено в 2019 году в связи с преобразованием муниципального района в единый муниципальный округ.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Большекочинском сельском поселении проживало 1070 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 14 населённых пунктов: 

 Упразднённые населённые пункты
1 июля 2009 года упразднены деревни Дзельгорт, Куделька и Малый Маскаль

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году
Муниципальные образования Кочёвского района